HMAS Albatross – nave appoggio idrovolanti della Royal Australian Navy
HMAS Albatross – base aerea della Royal Australian Navy